Pieter Mulier de Oude (ca. 1600 - 1659)
 Pieter Mulier de Jonge (ca. 1637 - 1701)